

Biologia 
 mniszek (Taraxacum) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Należy do niego m.in. gatunek mniszek pospolity (m. lekarski)
 mniszek (Xolmis) – nazwa zwyczajowa rodzaju ptaków z rodziny tyrankowatych.

Geografia

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Mniszek – część miasta Grudziądz
 Mniszek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Dragacz 
 Mniszek – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Dragacz 
 Mniszek – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Gościeradów 
 Mniszek – osada leśna wsi Mniszek w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Gościeradów 
 Mniszek – osada w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Mniszek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów 
 Mniszek – osada wsi Karsin w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Mniszek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz;
 Mniszek – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń
 Mniszek – część wsi Kobylata w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa
 Mniszek – część wsi Jastrzębsko Stare w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl

Jeziora 
 Mniszek – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Przytoczna
 Mniszek – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz

Inne 
 Mniszek – osiedle mieszkaniowe w Grudziądzu
 Mniszek – wieś na Słowacji
 Mniszek – góra w Sudetach, w Górach Wałbrzyskich
 Mniszek – szczyt w Tatrach w masywie Mnicha
 Mniszek – miejsce zbrodni nazistowskich
 Mniszek – turnia na Wyżynie Częstochowskiej w miejscowości Mirów, w gminie Niegowa, w powiecie myszkowskim, w województwie śląskim
 Mniszek – skały w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich, na Janowickim Grzbiecie

Ludzie 
 Adam Mniszek (1889–1957) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Aleksander Mniszek-Tchorznicki (1851–1916) – polski hrabia, doktor obojga praw, urzędnik, sędzia
 Jan Mniszek – (zm. ok. 1734) – podczaszy przemyski, podczaszy sanocki, podstoli żydaczowski 
 Stanisław Mniszek (zm. ok. 1679) – jezuita, filozof, teolog, pedagog
 Helena Mniszkówna (1878–1943) – polska powieściopisarka